Футебул Клубе Бравуш ду Макуіш або просто Бравуш ду Макуіш () — професійний ангольський футбольний клуб з міста Луени, столиці провінції Мошико в Анголі, заснований в 1983 році. Клубні кольори — синій та білий. Команда проводить свої домашні матчі на стадіоні «Ештадіу Мундудулену» у Луені.

Історія клубу 
Клуб було засновано 27 липня 1983 року. У 1999 році команда дебютувала у Ґіраболі, за підсумкакми того сезону вона посіла 13-те місце.

Свій перший та єдиний на сьогодні національний титул клуб здобув у 2015 році, коли виграв Кубок Анголи. За підсумками цього ж сезону «Бравуш ду Макуіш» вилетів до другого дивізіону чемпіонату Анголи.

Форма 
 Основна: біла футболка з блакитними смужками, білі шорти, світло-блакитні шкарпетки.

 Альтернативна: біла футболка, білі шорти та білі шкарпетки .

Титули 
  Гірабола
  Бронзовий призер (1): 2013

  Гіра Ангола (Серія Ц/Серія Б)
  Чемпіон (2): 2004, 2008

  Кубок Анголи
  Володар (1): 2015

Виступи в національних чемпіонатах 

Примітки:1м = Вихід до Гіраболи, ГБ = Гірабола, ГА = Гіра Ангола    Рейтинг  означає, що клуб вилетів з Гіраболи   Рейтинг  означає, що клуб підвищився у класі та вилетів з цього ж турніру протягом одного сезону

Відомі тренери

Примітки

Джерела 
 Офіційна сторінка клубу в соціальній мережі Facebook
 Сторінка клубу  в соціальній мережі Twitter
 Профіль клубу  на сайті footballdatabase.com
 Профіль клубу  на сайті www.zerozero.pt
 Профіль клубу  на сайті int.soccerway.com
 Профіль клубу на сайті Girabola.com 

Мошико
Футбольні клуби Анголи
Футбольні клуби, засновані 1983